{{Info/Televisão
 | título        = Eve
 | título-or     = Eve
 | título-pt     = 
 | título-br     = 
 | imagem        =
 | tamanho       = 
 | legenda       = 
 | formato       = Série
 | gênero        = FamíliaComédia
 | duração       = 21 Minutos aprox.
 | criador       = Meg DeLoatch
 | país          =  Estados Unidos
 | idioma        = Inglês
 | diretor       = Meg DeLoatch
 | produtor      = Warner Bros. Television
The Greenblatt Janollari Studio
Mega Diva Inc.
 | apresentador  = 
 | elenco        = EveJason Winston GeorgeAli LandryNatalie Desselle-ReidBrian HooksSean Maguire
 | abertura      = The Opposite Sex por Missy Elliott e Soul Diggaz
 | encerramento  = The Opposite Sex no Instrumento
 | emissora orig =  UPN
 | emissora luso =  SBT Tv One
 | form_exibição = 480i (SDTV)1080i (HDTV) ( - TV One)
 | transmissão   = 15 de Setembro de 2003 – 11 de Maio de 2006
 | temporadas    = 3
 | episódios     = 66
 | precedida_por = 
 | seguida_por   = All of Us
 | relacionados  = All of UsOne on OneEverybody Hates Chris}}Eve (no Brasil, Alfinetadas) é uma sitcom'' estadunidense criada por Meg DeLoatch e exibida na United Paramount Network (UPN) de 15 de setembro de 2003 a 11 de maio de 2006, por três temporadas.

Ligações externas 
 
 
  no Metacritic

Sitcoms dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia da década de 2000
Séries de televisão de humor negro dos Estados Unidos
Séries de televisão de humor negro da década de 2000
Telesséries canceladas
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2003
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2006
Séries de televisão ambientadas em Miami
Séries do UPN
Programas de televisão em língua inglesa
Programas de televisão produzidos pela Warner Bros. Television Studios